Josef Lhévinne (1874-1944), pianiste et pédagogue américain d'origine russe, époux de Rosina Lhévinne.
 Rosina Lhévinne (1880-1976), pianiste et pédagogue américaine d'origine russe, épouse de Josef Lhévinne.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif